Пара Натали Деши / Мара Сантанджело — победительница турнира.

Действующие чемпионки турнира — пара Даниэла Гантухова / Ай Сугияма — не защищали свой титул, однако обе принимали участие в турнире: словачка (в паре с Надеждой Петровой) дошла до второго круга, а японка (в паре с Катариной Среботник) — проиграла уже на старте.

Посев 
Пятеро первых сеянных дуэтов начинают турнир со второго раунда.

  Лиза Реймонд /  Саманта Стосур (Второй раунд)
  Кара Блэк /  Лизель Хубер (Полуфинал)
  Квета Пешке /  Ренне Стаббз (Полуфинал)
  Катарина Среботник /  Ай Сугияма (Второй раунд)

<ol start="5">
 Сунь Тяньтянь /  Янь Цзы (Четвертьфинал)
 Анабель Медина Гарригес /  Вирхиния Руано Паскуаль ''(Первый раунд)
 Натали Деши /  Мара Сантанджело (Титул)
 Даниэла Гантухова /  Надежда Петрова ''(Второй раунд)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 

Открытый чемпионат Италии по теннису 2007